Кахана — еврейская фамилия. Известные носители:
 Кахана, Калман (1910—1991) — израильский раввин, политик и журналист.
 Кахана, Мареш Самойлович (1901—1985) — физиолог и эндокринолог.
 Кахана, Матан (род. 1972) — израильский военный, лётчик и политик.
 Кахана, Мозеш (Моисей Генрихович; 1897—1974) — молдавский и венгерский писатель, поэт, публицист, лексикограф, революционер-подпольщик.
 Кахана, Уриэль (1903—1965) — израильский архитектор, дизайнер и художник.
 Кахана, Эрнё (1890—1982) — венгерский и румынский психиатр, писатель, брат Мозеша Кахана.

 Двойная фамилия
 Кахана-Кармон, Амалия (1927—2019) — израильская писательница, лауреат Государственной премии Израиля.

См. также 
 Кахан